Повторя́емость — многозначный термин

 Повторяемость — периодичность
 Повторяемость — повторяемость измерений
 Повторяемость — повтор